Xijiu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xijiu (sjö), Jiangsu, 
 Xijiu (socken), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar